Аббревиатура РМГ может иметь следующие значения:

 Русская музыкальная газета
 Радиометрическая группа
 Реактивная многоцелевая граната
 Рекомендации по межгосударственной стандартизации
 Ротационная мазутная горелка
 Русская Медиагруппа

См. также 
 РМ-Г